Штейнс () — латышская фамилия.
 Штейнс, Карл Августович — (1911—1983) — латвийский и советский астроном.
 (2867) Штейнс — астероид, назван в честь Карла Штейнса.

См. также 
 Штайн